

Glenwood, municipalité rurale du Manitoba
 Glenwood, localité de l'Île-du-Prince-Édouard
 Glenwood, village du Comté de Cardston situé dans la province d'Alberta.
 Glenwood, localité de Terre-Neuve-et-Labrador

Glenwood, ville de l'Alabama ;
Glenwood, ville de l'Arkansas ;
Glenwood, ville de Géorgie ;
Glenwood, village de l'Illinois ;
Glenwood, ville du Maine ;
Glenwood, ville de l'Iowa ;
Glenwood, village du Missouri ;
Glenwood, ville du Minnesota ;
Glenwood, localité du Nouveau-Mexique ;
Glenwood, ville de l'Utah ;
Glenwood, zone non incorporée de l'État de Washington ;

Homonymie de localités aux États-Unis